Altar de la Patria puede referirse a:

 Altar de la Patria (Argentina), proyecto inconcluso de mausoleo de Argentina.
 Altar de la Patria (Chile), monumento de Chile.
 Altar de la Patria, mausoleo de República Dominicana.
 Altar de la Patria (Venezuela), monumento de Venezuela.
 Monumento a Víctor Manuel II, monumento de Roma.